Хостел:

 Хостел — европейская система размещения, предоставляющая, как правило, спальное место.
 Хостел — американский садистский фильм ужасов/триллер 2005 года режиссёра Элая Рота.
 Хостел 2 — сиквел триллера «Хостел» режиссёра Элая Рота.
 Хостел 3 — американский фильм ужасов 2011 года режиссёра Скотта Шпигеля.